Alinhamento (mecânica automotiva)
Alinhamento de estradas (Civil 3D)
Tendência (RPG)
Alinhamento militar: alinhamento de soldados em uma tropa militar, estando no mesmo alinhamento cada um

Desambiguação